Natoli – famiglia nobile italiana
Aldo Natoli – medico, antifascista e politico italiano, fratello di Glauco e Ugo
Aurelio Natoli Lamantea – giornalista e politico italiano
Carlotta Natoli – attrice italiana
Edoardo Natoli – attore italiano
Giacomo Natoli – militare e politico italiano
Gioacchino Natoli – magistrato italiano
Giovanni Pietro Natoli – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Natoli – politico italiano
Glauco Natoli – critico letterario e politico italiano, fratello di Aldo e Ugo
Guido Natoli – banchiere e deputato italiano
Lisi Natoli – scrittore e drammaturgo italiano
Luigi Natoli – arcivescovo cattolico italiano
Luigi Natoli – scrittore italiano
Piero Natoli – attore e regista italiano
Salvatore Natoli – docente e filosofo italiano
Salvatore Natoli – politico italiano
Ugo Natoli – giurista, docente e partigiano italiano, fratello di Aldo e di Glauco
Marilina Natoli – musicista, bassista Big! (Rai 1) anni 90.

Altro
Palazzo Natoli – palazzo di Palermo